Ханен () — фамилия.

Известные носители:

 Ханен, Адриана Иоганна (1814—1895) — голландская художница; дочь живописца Каспариса Ханена (1778—1849).
  (1807—1879) — нидерландский художник; сын живописца Каспариса Ханена (1778—1849).
  (1778—1849) — голландский живописец.
  (1812—1894) — нидерландский художник; сын живописца Каспариса Ханена (1778—1849).
  (1844–1914) — нидерландский художник; внук живописца Каспариса Ханена (1778—1849).
 Ханен, Фредерик де (1853—1929) — французский художник и иллюстратор нидерландского происхождения.
  (1809–1845) — голландская художница; дочь живописца Каспариса Ханена (1778—1849).